Перегрин или Перигрин (от  «чужеземец, странник») — может означать:

 Перегрины — категория населения в Древнем Риме; лично свободные подданные империи, не имевшие прав римского гражданства.
 Перигрин Пикль — главный герой  романа «Приключения Перигрина Пикля» английского писателя Тобайаса Смоллетта.
 Перегрин Тук — один из главных персонажей романа «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина.
 Пилигрим — паломник (искаж. перегрин).

 Перегрина — уникальная жемчужина (не следует путать с жемчужиной Пелегрина).

Фамилия 

 Перегрин, Белинда (род. 1989 или 1992) — мексиканская певица, актриса и автор-исполнитель.
 Перегрин, Перес (1911—1947) — испанский и советский военный деятель и партизан.

См. также 
 Перегринус
 Пеллегрини
 Пеллегрино
 Пеллегрен
 Peregrine